Kapala är ett släkte av steklar. Kapala ingår i familjen Eucharitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glanssteklar
Kapala